Huisseau kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Huisseau-sur-Cosson, kommun, Département du Loir-et-Cher, 
 Huisseau-en-Beauce, kommun, Département du Loir-et-Cher,